Lista tramwajów produkowanych w Chorwacji – lista tramwajów produkowanych w Jugosławii i w Chorwacji po II wojnie światowej.

Zobacz też 
 Tramwaje w Chorwacji

Przypisy 

Wagony tramwajowe
C
Transport w Chorwacji